NGC 2940 (другие обозначения — MCG 2-25-12, ZWG 63.23, NPM1G +09.0192, PGC 27448) — галактика в созвездии Лев.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика имеет маленькую звёздную массу и необычно большую дисперсию скоростей (367 км/с), что предполагает наличие в центре сверхмассивной чёрной дыры с массой 1,8 миллиардов масс Солнца.

Примечания 

 

2940
Лев (созвездие)